Groninger hiv-zaak
Libische hiv-zaak